Bedrijvenpark De President, een bedrijventerrein ten zuiden van Hoofddorp
 De president (boek), een boek van Khalid Boudou
 De president (film), een film van Erik de Bruyn gebaseerd op het boek

Zie ook 
 President